Redlands kan syfta på följande platser:

USA 

 Redlands, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 
 Redlands, Colorado, ort, Mesa County,